El apellido Grillet puede referirse a:
 Alain Robbe-Grillet, escritor y cineasta francés; o a
 Catherine Robbe-Grillet, mujer del anterior y también escritora.